Втора́я Кулико́вка (2-я Кулико́вка) — село Лебедянского района Липецкой области. Центр Куликовского сельсовета.

Стоит на берегу реки Дон. Недалеко на железнодорожной линии Елец — Лев Толстой находится платформа 51 км.

Известна с XVIII века. В 1782 года была селом с церковью .

Название, скорее всего, как-то связано с Куликовым полем.

Сегодня в этом районе Подонья вдоль границы с Краснинским районом есть также деревня Первая Куликовка. Ранее, вероятно, это было единое село.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лебедянского района